Mariathal ist der Name folgender Orte:

 eine Katastralgemeinde in Niederösterreich, siehe Mariathal (Gemeinde Hollabrunn)
 eine Katastralgemeinde in der Gemeinde Kramsach in Tirol mit der Ortschaft Mariatal

Siehe auch: Mariatal, Mariental, Marienthal